Okręty US Navy o nazwie USS "Manchester":
 Pierwszy USS "Manchester" (CL-83) był lekkim krążownikiem typu Cleveland. Zwodowany w 1946. Skreślony w 1960.
 Drugi USS "Manchester" (LCS-14) - okręt typu Independence.

Manchester